Plaats in Indonesië
 Kedungturi (Gudo), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java
 Kedungturi (Taman), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java